Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit, theologische begrip
Kunst
Icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid, icoon van Andrej Roebljov
De Heilige Drie-eenheid (Masaccio), fresco van Masaccio
De Heilige Drie-eenheid (Botticelli), schilderij van Botticelli
De Heilige Drie-eenheid (Virgo inter Virgines) of De genadestoel, schilderij van De Meester van de Virgo inter Virgines
Vaandel van de Drievuldigheid, schilderij van Rafaël
De Heilige Drie-eenheid (El Greco), schilderij van El Greco

Overig
Feest van de Heilige Drie-eenheid of drievuldigheidszondag, feestdag om de doctrine van de triniteit te vieren

Lijst kerkgebouwen
Kerk van de Heilige Drie-eenheid
Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid
Klooster van de Heilige Drie-eenheid